Название Партия прогресса может относиться к следующим политическим партиям:
 название незарегистрированной российской политической партии «Россия будущего» в 2014-2018 гг. (лидер — Алексей Навальный)
 зарегистрированная в 2012 году политическая партия «Партия прогресса», носившая ранее названия «Партия социальных сетей» и «Гражданская позиция» (председатель партии - Николай Пакин)
 Партия прогресса — норвежская либерально-консервативная политическая партия.
 Партия прогресса Того — политическая партия в Того, Западная Африка, существовавшая в 1946—1959 годах.

См. также 
 Партия свободы и прогресса
 Прогрессивная партия (значения)
 Прогрессивно-консервативная партия Канады